Dumbo Jumbo – l'elefante protagonista del film

Cinema
 Dumbo - L'elefante volante (Dumbo) – film del 1941 diretto da Ben Sharpsteen, Norman Ferguson, Wilfred Jackson, Bill Roberts, Jack Kinney, Samuel Armstrong
 Dumbo – film del 2019 diretto da Tim Burton

Altro
 DUMBO – zona di Brooklyn, New York
 SS Dumbo – nave britannica
 Dumbo – spazio espositivo a Bologna